Saccheri – cognome italiano
 Giovanni Girolamo Saccheri – gesuita, matematico, docente e accademico italiano